Хельги Йоханнесен (; род. 28 июля 1997 года в Тофтире, Фарерские острова) — фарерский футболист, защитник клуба «Б68».

Карьера  
Хельги воспитывался в академиях тофтирского «Б68» и рунавикского «НСИ». В составе второй команды «чёрно-жёлтых» он дебютировал во взрослом футболе: это была встреча первого дивизиона против клуба «07 Вестур», состоявшаяся 15 марта 2014 года. Всего в своём дебютном сезоне Хельги принял участие в 3 матчах турнира. 

В 2015 году он вернулся в «Б68» и в первом сезоне после своего возвращения отыграл 3 игры первой фарерской лиги. В следующем сезоне «Б68» выступал в премьер-лиге Фарерских островов. Дебют Хельги в высшем фарерском дивизионе состоялся 24 июля 2016 года в матче против «НСИ». Всего он принял участие в 4 играх фарерского первенства, а его клуб опустился в первую лигу. Два следующих сезона Хельги оставался резервистом и сыграл в общей сложности в 7 матчах первого дивизиона.

Хельги стал основным игроком «Б68» в сезоне-2019, выйдя на поле в 18 играх. В 2020 году он отыграл 19 матчей первой лиги. Хельги также принял участие в стыковом матче против «АБ», заменив на 67-й минуте Боарура Йенсена. По итогам этой встречи «Б68» вернулся в высший фарерский дивизион.

Cтатистика выступлений

Личная жизнь 
Младший брат Хельги, Бергур Йоханнесен — тоже футболист. Братья вместе выступали за «Б68».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на FaroeSoccer 
 
 

Футболисты Фарерских островов
Игроки ФК «Б-68»